Texas and Pacific Railroad Depot bezeichnet 

 Bunkie Texas and Pacific Railroad Depot
 Natchitoches Texas and Pacific Railroad Depot
 Bonham Texas and Pacific Railroad Depot